Saba steht für:
 eine riesenhafte Sagengestalt, siehe Sababurg
 Saba (Gattung), eine Gattung der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae)

geographische Objekte:
 Saba (Antike), ein antikes Reich im heutigen Jemen
 Saveh, iranische Stadt, früher Saba
 Saba (Brunei), Subdistrikt (mukim) des Sultanats Brunei
 Saba (Gambia), gambische Ortschaft
 Saba (Insel), besondere Gemeinde der Niederlande in der östlichen Karibik
 Saba (Luga), Fluss in der Oblast Leningrad (Russland)
 Saba (Gemeinde Musau), Ortsteil der Gemeinde Musau im Bezirk Reutte, Tirol

Saba ist der Familienname folgender Personen:
 ʿAbdallāh ibn Saba', früher islamischer Theologe
 Abol Hasan Sabā (1902–1957), iranischer Musiker, Komponist und Violinist Persischer Musik
 Agnete Saba (* 1994), norwegisch-samische Sängerin
 Bassam Saba (1958–2020), libanesischer Komponist, Dirigent und Multiinstrumentalist
 Christian Saba (* 1978), ghanaischer Fußballspieler
 Dia Saba (* 1992), israelischer Fußballspieler
 Fadil Saba (1901–1988), israelisch-amerikanischer Fotograf palästinensischer Abstammung
 Gian Franco Saba (* 1968), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Sassari
 Isak Saba (1875–1921), norwegisch-samischer Lehrer und Politiker
 Mary Jirmanus Saba (* 1983), US-amerikanische Geografin und Filmemacherin
 Michaela Saba (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Pierre-Macario Saba (1873–1943), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Aleppo in Syrien
 Umberto Saba (eigentl. Umberto Poli; 1883–1957), italienischer Schriftsteller

 Saba ist auch eine Schreibvariante für verschiedene unter Sabas gelistete Personen der Kirchengeschichte

SABA steht für:
 SABA (Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne GmbH), ehemaliger Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Società Automobili Brevetti Angelino, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 short acting beta agonist, siehe Beta-2-Sympathomimetika

Siehe auch:
 SABA
 Saaba
 Sabah (Begriffsklärung)
 Sahba
 Sabas
 Königin von Saba
 Zaba

Abkürzung